Ctenizidae är en familj av spindlar. 

Ctenizidae ingår i ordningen spindlar, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Ctenizidae 116 arter. 

Det svenska trivialnamnet minörspindlar syftar även på några arter från andra familjer och betecknar inget vetenskaplig taxon.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Ctenizidae